Roble turco puede referirse a:

 el nombre común de la planta Quercus cerris; o
 el nombre común de la planta Quercus pyrenaica.